

Cinema 
Freefall – film del 1992 diretto da Liz Leshin
Caduta libera (Freefall) – film del 1994 diretto da John Irvin

Fumetto
Freefall – personaggio del fumetto Gen¹³ della Wildstorm

Musica
Frefall – album musicale dei Nu Nrg

Televisione 
Freefall – film per la televisione del 2009 diretto da Dominic Savage
 Fine di un sogno (prima e seconda parte) (Freefall) – episodio della quinta stagione di Miami Vice

Pagine correlate 
Free Fall